Đurđevo – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu południowobackim, w gminie Žabalj
 Đurđevo – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Rača